Глен Рок има више значења:
 Глен Рок (Њу Џерзи)
 Глен Рок (Пенсилванија)